Danser en anglais ;
 La Dance, une variété de genres de musique électronique entièrement composés pour danser et principalement joués dans des nightclubs, raves, et festivals.

Titres 

Dance est un ensemble de pièces musicales de Philip Glass composées en 1978.
Dance est le cinquième album de l'artiste Gary Numan sorti en 1981.
D.A.N.C.E. est une chanson du duo de musique électronique Justice sortie en 2007.
Dance est une chanson du rappeur américain Big Sean sortie en 2011.

Toponyme 

 Dańce est un village de la gmina de Hanna, du powiat de Włodawa, dans la voïvodie de Lublin, situé dans l'est de la Pologne.